Фив может означать:
  — французская коммуна.
 «Фив» — французский футбольный клуб.

См. также